

Geografia 
 Fernán-Núñez – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Núñez – quartiere (barrio) di Buenos Aires situato nella periferia nord della capitale argentina

Persone 
 Alberto Núñez Feijóo (1961) – politico spagnolo 
 Albino Núñez Domínguez (1901-1971) – scrittore, pedagogista e poeta spagnolo
 Alfredo Núñez (1960-2008) – calciatore cileno
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1490-1559) – condottiero, scrittore e avventuriero spagnolo
 Álvaro Núñez (1973) – ex calciatore uruguaiano
 Andrés Núñez (1976) – calciatore costaricano
 Ángela Hernández Núñez (1954) – scrittrice dominicana
 Antonio Núñez (1979) – calciatore spagnolo
 Camilo Núñez (1994) – calciatore uruguaiano
 Carlos Rodrigo Núñez (1992) – calciatore uruguaiano
 Casto Méndez Núñez (1824-1869) – marinaio e militare spagnolo
 Chris Núñez (1973) – personaggio televisivo e tatuatore statunitense
 Claudio Núñez (1975) – ex calciatore cileno
 Daniel Núñez (1958) – ex sollevatore cubano
 Darwin Núñez (1999) – calciatore uruguaiano
 Diego Núñez (1990) – calciatore argentino
 Diego Núñez de Avendaño (...–1607) – politico e nobile peruviano
 Edgar Daniel Núñez (1979) – ex calciatore honduregno
 Eduard Nuñez (1991) – calciatore dominicano
 Eduardo Núñez (1987) – giocatore di baseball dominicano
 Fabián Núñez (1992) – calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 cileno
 Fabricio Núñez (1985) – calciatore uruguaiano
 Felipe Núñez (1979) – calciatore cileno
 Fernando Núñez (1995) – calciatore argentino
 Gabriel Núñez (1942) – ex calciatore messicano
 Gervasio Núñez (1988) – calciatore argentino
 Gutier Núñez (seconda metà del IX secolo – dopo il 931) – nobile spagnolo
 Hebert Núñez (1956) – ex cestista uruguaiano
 Héctor Núñez (1936-2011) – allenatore di calcio e calciatore uruguaiano
 Héctor Núñez Segovia (1992) – calciatore cileno
 Hernán Núñez (1475-1553) – latinista, grecista e umanista spagnolo
 Jesús Jiménez Núñez (1993) – calciatore spagnolo
 Jonathan Núñez (1986) – calciatore cileno
 Jonathan Núñez (2001) – calciatore honduregno
 Jorge Núñez (1978) – ex calciatore paraguaiano
 José Ariel Núñez (1988) – calciatore paraguaiano
 José María Núñez (1952) – ex calciatore spagnolo
 José María Núñez Piossek (1976) – ex rugbista a 15 e imprenditore argentino
 Josep Lluís Núñez (1931-2018) – dirigente sportivo spagnolo
 Josiel Núñez (1993) – calciatore panamense
 Josué Núñez (1985) – pallavolista portoricano
 Juan Aguilera Núñez (1985) – calciatore spagnolo
 Leonel Núñez (1984) – calciatore argentino
 Licia Nunez (1978) – attrice ed ex modella italiana
 Luis Alejandro Núñez (1980) – ex calciatore paraguaiano
 Marianela Núñez (1982) – ballerina argentina
 Mario Núñez (1976) – ex calciatore cileno
 Maximiliano Núñez (1986) – calciatore argentino
 Miguel A. Núñez Jr. (1964) – attore statunitense
 Miguel Núñez de Prado (1882-1936) – generale spagnolo
 Miguel Núñez de Sanabria (1645 o 1646-1729) – generale spagnolo
 Miki Núñez (1996) – cantante spagnolo
 Milton Núñez (1972) – ex calciatore honduregno
 Nicolás Núñez (1984) – calciatore cileno
 Oscar Nuñez (1958) – attore e comico cubano naturalizzato statunitense
 Pablo Álvarez Núñez (1980) – calciatore spagnolo
 Rafael Núñez (1825-1894) – politico colombiano
 Ramiro Felipe Núñez de Guzmán (1600-1668) – politico spagnolo
 Ramón Núñez (1985) – calciatore honduregno
 Richard Núñez (1976) – ex calciatore uruguaiano
 Roberto Núñez (1978) – ex cestista spagnolo
 Rodrigo Núñez (1977) – calciatore cileno
 Sigrid Nunez (1951) – scrittrice statunitense 
 Unai Núñez (1997) – calciatore spagnolo
 Uriol Núñez (1963) – ex giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Vasco Núñez de Balboa (1475-1519) – militare spagnolo
 Víctor Núñez (1980) – calciatore dominicano naturalizzato costaricano

Pagine correlate 
 Luis Núñez
 Rafael Núñez